Arañuel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arañuel (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Arañuel (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar